Apure (država u Venezueli), savezna država u Venezueli
 Apure (rijeka), rijeka u Venezueli